V96 est un sigle qui peut faire référence à :
 Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé, d'après la classification internationale des maladies ;
 V96, l'édition de 1996 du V Festival.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres